Uhr steht für:

 Uhr, das Zeitmessgerät
 Uhr (Heraldik), Wappenbild in der Heraldik

Uhr ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Uhr (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler
 Markus Uhr (* 1974), Schweizer Künstler

Siehe auch:

 Die Uhr
 UR